Стен Вавринка був чинним чемпіоном, але не захищав свій титул, оскільки знявся з турніру до його початку через травму.

Нік Кирйос здобув титул, у фіналі перемігши Давіда Гоффена з рахунком 4-6, 6-3, 7-5.

Сіяні гравці 

  Кей Нісікорі (2-ге коло, знявся)
  Гаель Монфіс (півфінал)
  Томаш Бердих (1-ше коло)
  Марин Чилич (півфінал)

  Давід Гоффен (фінал)
  Нік Кирйос (Чемпіон)
  Іво Карлович (чвертьфінал)
  Фелісіано Лопес (1-ше коло, ritirato)

Кваліфаєри 

  Джеймс Дакворт (2-ге коло)
  Раян Гаррісон (1-ше коло)

  Го Соеда (1-ше коло)
  Радек Штепанек (2-ге коло, ritirato)

щасливий лузер 

  Дональд Янг (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Таро Даніель (1-ше коло)
  Йосіхіто Нісіока (1-ше коло)

  Юіті Суґіта (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу
Світовий Тур ATP 2016